Walli steht für:

 Walli (Vorname), weiblicher Vorname

Walli ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Walli (1816–1898), deutscher Jurist und Politiker, MdL Baden
 Eldon Walli (1913–2003), US-amerikanischer Journalist
 Susanne Gogl-Walli (* 1996), österreichische Sprinterin

Siehe auch:

 Wally, Vorname und Familienname
 Wali
 Valli